Adalelm de Laon
 Adalelm d'Oberrheingau, pare de Williswinta (+ 768) esposa de Robert I de Wormsgau al que va aportar el Oberreinghau.
 Adalelm d'Autun
 Adalelm de Troyes, comte de Troyes